Desa Legundi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Legundi (administrativ by i Indonesien, lat -7,46, long 111,62), Jawa Timur, 
 Desa Legundi (administrativ by i Indonesien, lat -7,87, long 113,16), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar